Die Serie A 2019/20 war die 88. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 24. August 2019 eröffnet und endete anstatt wie geplant am 31. Mai aufgrund der COVID-19-Pandemie erst mit den letzten Partien am 2. August 2020.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Italien während der weltweiten COVID-19-Pandemie wurde unter Zustimmung der Landesregierung beschlossen, mehrere Partien im Februar und März 2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Darüber hinaus mussten mehrere Partien verschoben werden. 

Am 9. März gaben schließlich Verband und Regierung bekannt, den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Zum 20. Juni wurde er mit den Nachholspielen des 25. Spieltags wieder aufgenommen, wie in vielen anderen Ligen Europas ohne Zuschauer. Wäre ein Spieler einer Mannschaft positiv auf COVID-19 getestet worden, hätte dies zu einer 14-tägigen Quarantäne für das ganze Team geführt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2019/20 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2018/19), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2018/19) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs (Play-offs der Serie B 2018/19):

Die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 Brescia Calcio
 US Lecce

Der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs:
 Hellas Verona

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Vorlagenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Auszeichnungen 
Seit der Spielzeit 2018/19 zeichnet die Serie A die besten Spieler der Saison aus. Zum Start dieser Spielzeit folgte die Auszeichnung des Spieler des Monats.

Spieler der Saison

Spieler des Monats

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind nur Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

 Emre Can (8/-) verließ den Verein in der Winterpause

Siehe auch 
 Serie A
 Ewige Tabelle der Serie A
 Coppa Italia 2019/20
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Spieler des Monats der Serie A
Serie-A-Liga-Awards
 Fußball in Italien
 Serie B 2019/20
 Serie C 2019/20

Weblinks 

 Offizielle Website der Serie A (italienisch, englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20